Gravesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gravesville (Arkansas)
 Gravesville (New York)
 Gravesville (Wisconsin)